Isabella Bordoni (née le  à Rimini) est une écrivain, poète, artiste et interprète contemporaine italienne. Impliqué dans le domaine de la poésie, de la réalisation radiophonique et de l'art public, avec des projets de grande envergure des arts urbains et des arts relationnels, à partir de 2016 est le conservateur de IMAGONIRMIA PRIX « variable displacement », un prix international pour l'art du présent.

Biographie 
Poète, auteur, interprète, artiste visuelle et sonore italienne, Isabella Bordoni est engagée artistiquement depuis le milieu des années 1980. Attentive à la relation entre parole, voix, son et scène, entre le paysage et le temps, entre technologie et nature. À partir de 1985 au sein du groupe de théâtre Giardini Pensili (1985-2000), elle s'occupe de la dramaturgie, de la direction et de la réalisation de travaux pour le théâtre, la radio et les médias. Dans le cadre des arts visuels, elle projette et réalise des installations par l'usage de technologies interactives et depuis 2000 elle a introduit le terme de «poetry.scapes» et «cittadinanza poetica» pour se référer à des projets à différentes échelles; elle décline le décor en environnements poétiques, visuels et sonores, souvent pensés comme site-specific.

Recevant des commissions de la part de chaines radio européennes, elle est présente dans les contextes de radio, performance, poésie, art. Parmi les autres: Ars Electronica Linz, Haus der Berliner Festspiele Berlin, DeutschlandRadio Berlin, Sender Freies Berlin, Orf Kunstradio Vienna, Museum of Women in the Arts Washington D.C, Museum Moderner Kunst Vienna, Fundaciò Joan Mirò Barcellona, Tiroler Landesmuseum Innsbruck, Kunsthalle Tirol, Kuenstlerhaus Bethanien Berlin, Palais des Beaux Arts Bruxelles, Spiel.Art Monaco di Baviera, Wolksbhüne Berlin, Hebbel Theater Berlin, Experimental Intermedia New York, Steirischer Herbs/Musikprotokoll Graz, Mercati Generali Catania, ThaliaTheater Halle, Kunsthaus Judenburg, Museo Pecci Prato, Palazzo delle Papesse Siena, ArteSella/Mart Museo d'arte moderna di Trento e Rovereto, Atrium Torino Capitale del Libro, Comune e Provincia di Rimini.

Concluant l'expérience avec Giardini Pensili (1985-2000), elle a créé en 2001 Progetto per le Arti/IB_project for the arts, une plate-forme nomade qui offre l'espace de la recherche de la relation entre les arts, les lieux, les médias, avec une réflexion constante et mobile autour du concept et des démarches qu'Isabella nomme de citoyenneté poétique.

Depuis 2001, elle dirige des workshops en collaboration avec théâtres, Académies, Universités, Conservatoires, au sein des villes et des banlieues d'Europe, prêtant une attention particulière à la question des non-récits urbains et de la mémoire et de la auto-narration dans le contemporanéité. Attentive aux poétiques des lieux et à l'influence réciproque entre l'aménagement de l'espace naturel et architectural et la gesture artistique, elle a fait de ces horizons une matière d'enseignement à l'Académie de Beaux-Arts de Rimini, avec les cours Territorial body, Territori sensibili, Ovunque è luogo et à l'Académie de Beaux-Arts de Milano (NABA), avec la série milanaise POETRY.SCAPES Navigli,.

Depuis 2006 elle s'engage dans des projets d'art et dans la direction artistique d'événements et festivals: Solapoesia, Condotta Poetica, Libertà come bene supremo. À partir du 2007, elle collabore avec NABA_Nouvelle Académie des Beaux-Arts, Milano (I)

En 2006, elle démarre le projet d'art et communication Fraternité, qu'elle inaugure par l'événement "Fraternité | Hidden Voies" à Halle (D) pour le festival Radiorevolten. Avec le réseau Cultura21 créé par Davide Brocchi, dont le siège européen se trouve à Cologne et qui s'étend en Europe et en Amérique du Sud, elle élabore la section Evento Beuys à la  Biennal de Venise. En 2007, elle s'occupe de Solapoesia et dans la même année avec la Fondation Tito Balestra de Longiano (province de Forlì-Cesena) elle organise In viaggio con Michel Butor, le voyage en Italie de l'écrivain français tout au long d'un itinéraire sentimental des lieux et de la littérature.

MICHEL BUTOR. À PROPOS DE. ENTRE LITTERATURE ET ART, LE PAYSAGE VERITABLE  est le projet formatif et artistique qu'Isabella Bordoni prépare et organise en  à Rimini, couronné par la présence de Michel Butor, avec la participation du sémiologue Paolo Fabbri et Silvia Riva, et consistant en des rencontres, des expositions de livre d'artiste et de photographie. Entre 2008 et 2011 elle travaille au projet Contro la purezza 
une large réflexion théorique, philosophique, littéraire, artistique autour des figures et aux mécanismes du consensus et des systèmes normatifs. Du projet font partie l'étude Luogo Eventuale dédié à la figure et l'œuvre d'Ingeborg Bachmann (auteur auquel Isabelle consacre un projet permanent depuis 2000), le travail radiophonique La marcia dei solitari, inspiré par les écrits de Hannah Arendt, Arthur Schopenhauer, Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, l'installation Le partage (des Voix) en hommage à la pensée du philosophe français Jean-Luc Nancy. En 2009, elle crée le projet d'art et formation Libertà come bene supremo qui se focalise sur le cinéma du présent et l'art du documentaire et sur les rapports entre technique-esthétique-engagement civile. À l'heure actuelle, Libertà come ben supremo est un archive permanent en ligne, qui contient les lectures du réalisateur Eyal Sivan, du philosophe Giovanni Leghissa, de l'anthropologue Marco Aime et qui a été réalisé grâce à Lidia Casti et au réseau Arcoiris Tv. L'archive est pensé en tant que projet en voie d'agrandissement, de recherche, d'étude et de formation à la démocratie. https://www.arcoiris.tv/search/s/isabella%20bordoni/type/all/

Dans l'optique de la création d'un territoire de développement du projet, elle élargit les sections Acciaio|Steel à propos des villes de Terni et Bergamo Archive, les deux focalisées sur la société de travail autour du corps des villes post-industrielles, dans leurs réseaux anthropologiques, sociologiqes, urbanistiques.

En 2011 elle est membre du jury PRIX ARS ELECTRONICA(du Festival Ars Electronica où elle était présente dans les différentes éditions avec son travail) pour la catégorie Digital Music & Sound Art, avec Ludger Brümmer (DE), Mike Harding (UK), Susanna Niedermayr (AT), Marcos Boffa (BR). La même année, elle écrit pour l'ouvrage collectif VOLTI PAROLE - un recueil d'histoires pour tourner page, PadPad Revolution, d'une idée de Antonio Cipriani, pour un projet de citizen journalism.

En 2011, en tant que conséquence de Contro la purezza (2008-2011) concentré sur la criticité des lieux intérieurs et d'enfermement, Isabella démarre le projet REFUGEE : Stati d’esilio. Epifanie, qui se termine en 2014. Le projet qui enquête le rapport entre corps et paysage à partir de la question si et comment le corps puisse être lieu d'utopie se compose de trois étapes, livres, rencontres, installations et sessions de marche : Rifugi, Adesso&Muto, Dare Pane en sont des chapitres. En suivant du projet, la réflexion court autour des concepts de patrie et de citoyenneté. Le livre de l'artiste concernat REFUGEE|ARCHIVIO1 publié en  (L'Artistica Editrice - Cn), comme premier résultat éditorial du projet.

Coauteur du projet ImmaginariEsplorazioni qui a engendré la parution d'un livre et d'un film ENTROTERRA GIAMBELLINO réalisés par des parcours d'anthropologie visuelle et d'ethnographie urbaine(LAB80 - ), elle participe au texte collectif Nella tana del drago. Geografie umane del Giambellino, paru chez Agenzia x de Milan, avec le text  QUANDO IL CORPO E' PAESE

À partir de 2007, elle a commencé le projet ARCHIVIO DEL PRESENTE, dans lequel a collaboré de  à , avec le photographe Marco Caselli Nirmal http://ibartproject.wixsite.com/archiviodelpresente .

Michel Butor. L’univers géopoétique (+ DVD), 2017, édition bilingue (français / italien) Michel Butor. L’univers géopoétique - libro + dvd est le livre publié par Viaindustriae publishing, Foligno, dans le 2017. La publication est le résultat d'une série de rencontres et d'entretiens avec Michel Butor en Italie entre 2012 et 2016. Le livre comprend également des textes de Mireille Calle-Gruber, Paolo Fabbri et de Butor lui-même, ainsi que six photographies inédites issues des voyages de l'écrivain durant les années 1950. Le DVD accompagnant cette édition, À propos de. Entre littérature et art, le paysage véritable, est un essai vidéo de Isabella Bordoni, et l'une des dernières apparitions de Butor à l'écran. / Publié à l'occasion de l'exposition « Escales visuelles – Michel Butor, l'univers géopoétique », Commissaire et texte Isabella Bordoni, Galerie de l'Institut français, Milan, du  au .

Intéressée par le «document» en tant que dispositif de construction narrative et de déconstruction, elle a également lancé en 2014 un projet de sensibilisation autour de l' archive photographique de Marco Caselli Nirmal intitulé «Osservatorio critico / Archivio e Fondo fotografico d'autore».

Depuis 2016, elle est directrice artistique du Prix International des Arts du Présent, Imagonirmia et conservatrice du projet de art residency + publishing project "spostamento variabile/variable displacement" pour Associazione IMAGONIRMIA di Elena Mantoni.

Bibliographie-webographie 
 Jappe, Elisabeth: Performance - Ritual - Prozess: Handbuch der Aktionskunst in Europa. München 1993: Prestel. 
 Manifestation for the Unstable Media 5 - The Body in Ruin" - http://www.v2.nl/events/radio-beams. 1993
 Grundmann, Heidi:"THE KUNSTRADIO EXPERIENCE". http://telematic.walkerart.org/overview/overview_bosma.html
 "Architettura della Separazione," Interactive Sound/Video Installation & Theater Performance "Scanning Bacchae" http://90.146.8.18/en/archives/festival_archive/festival_catalogs/festival_artikel.asp?iProjectID=8513
 "Restructuring Power: Telecommunications Works Produced by Women", de Anna Couey; in "Women, Art and Technology", edited by Judy Malloy (MIT Press) 2001
 "Stanze d'ascolto Haus Der Berliner Festspiele Berlin" http://www.undo.net/it/presentazione/13616
 "At a distance: Precursors to art & activism on the Internet", Annmarie Chandler, Norie Neumark (eds)  - Publisher: MIT Press 2005
 
 "Digimag 29_ The digicult's project magazione" november 2007 "lo stare sensibile del mondo al mondo". http://www.digicult.it/it/digimag/issue-029/the-sensitive-state-of-the-world-to-the-world/
 "Interviewing New Media Art Didactics" de Alessio Chierico http://noemalab.eu/specials/interviewing-new-media-art-didactics-2/
 "On Networked Collaborations at Ars Electronica 2002" de Nina Czegledy http://www.year01.com/archive/issue11/ars.html
 "EduEDA - The EDUcational Encyclopedia of Digital Arts" http://www.edueda.net/index.php?title=Isabella_Bordoni

Livre 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=5302&menu=

Contribution 
 
 
  https://ilcolophon.it/cittadino-sempre-e-migrante-ovunque-9778faa876b9

Discographie 
 
 
 
 
 
http://publishing.viaindustriae.it/?p=406

Notes et références 

Naissance à Rimini
Écrivain italien du XXe siècle
Écrivain italien du XXIe siècle
Poétesse italienne
Artiste contemporain italien
Naissance en août 1962